

События 
 Аль-Мансур захватил город Асторга.
 Ок. 996—1026 — герцог Нормандии Ричард II.
 996—1031 — король Франции Роберт II Благочестивый. Соправитель с 988.
 Вторая женитьба Роберта II на своей двоюродной сестре Берте Бургундской.
 Поход Оттона III в Италию. Он стал королём Ломбардии. Двоюродный брат Оттона Бруно стал папой Григорием V.
 996—999 — папа Григорий V (ок. 972—999).
 996—1002 — император Священной Римской империи Оттон III.
  у Салоников.
 Победа ромеев над болгарами у Фермопил.
 996—1021 — Халиф Египта Хаким. Гонения на христиан и иудеев.
 Объединение Кята, где правил хорезмшах, и Ургенча, где правил арабский эмир, в единое Хорезмское государство.
 996—998 — Эмир Хорезма Ма’мун I.
 Вторжение Махмуда Газневи в Индию.

Русь 
 Закончено строительство и была освящена первая на Руси каменная церковь, которой Владимир Святославич отдал «десятую часть от богатств своих и своих городов». Он назначил в неё священников, прибывших из Корсуни, и распоряжается захоронить в ней прах Ольги (бабки Владимира), впоследствии причисленной к лику святых.
 Печенеги вторглись в русские пределы и в сражении под Василёвом Владимир Святославович потерпел поражение.
 Учреждение Киевской (Русской) митрополии Константинопольского патриархата и Белгородской, Новгородской и Полоцкой епископий, возможно также Черниговской. Переяславской и Волынской.

Родились 
 Родился исландец Греттир.

Скончались 
 Гуго Капет — король западных франков.

См. также

Примечания